Денизли́ () — ил на юго-западе Турции.

География 
Ил Денизли граничит с илами: Маниса и Айдын на западе, Мугла на юге, Бурдур и Афьонкарахисар на востоке, Ушак на севере.

Население 
Санджак Денизли (1912г.)

Население — 950 029 жителей по переписи 2009 года, 907 тыс. по оценке 2007 года.

Крупнейший город — Денизли (275 тыс. жителей в 2000 году).

Административное деление 
Ил Денизли делится на 19 районов:
 
 Аджыпаям (Acıpayam)
 Памуккале (Pamukkale)
 Бабадаг (Babadağ)
 Баклан (Baklan)
 Бекилли (Bekilli)
 Беягач (Beyağaç)
 Бозкурт (Bozkurt)
 Булдан (Buldan)
 Чал (Çal)
 Чамели (Çameli)
  (Çardak)
 Чивриль (Çivril)
 Денизли (Denizli)
 Гюней (Güney)
 Хоназ (Honaz)
 Кале (Kale)
 Сарайкёй (Sarayköy)
 Серинхисар (Serinhisar)
 Тавас (Tavas)

Экономика 
Текстильная промышленность. Добыча марганцевой руды.

Достопримечательности 
 Памуккале и Иераполь — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
 руины города Лаодикея

Примечания